Торресилья-дель-Монте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арланса. Занимает площадь 14,73 км². Население — 77 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса